Carelli ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Carelli (* 1974), italienischer Wrestler
 Beniamino Carelli (1833–1921), italienischer Komponist und Gesangslehrer
 Emma Carelli (1877–1928), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Francesco Carelli (1758–1832), Numismatiker, Münzsammler und Altertumsforscher im ehemaligen Königreich Neapel
 Gabor Carelli (geb. 1917), ungarischer Opernsänger (Tenor)
 Rick Carelli (* 1955), US-amerikanischer Rennfahrer